Groom (Texas)
5129 Groom
Groom Lake

Desambiguação

it:Grumo